Drusina ist der Herkunftsname von

 Benedictus de Drusina († 1578/1582), Lautenist aus Preußen
 Petrus de Drusina († 1611), Organist in Danzig und Elbing